L'edizione 1950 del Campionato polacco di calcio vide la vittoria finale del Wisła Kraków.

Classifica finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 1950
Campionato polacco di calcio